Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Върколак и Х-Мен“ с оригиналните дати на излъчване.

Епизоди 

Върколак и Х-Мен